Фрасин () — название ряда населённых пунктов в Молдавии и Румынии.

Молдавия 
 Фрасин — село в Дондюшанском районе.
 Фрасин — село в Хынчештском районе.

Румыния 
 Фрасин — город в румынском жудеце Сучава.